

Dans le domaine de la biologie

 Dans le domaine de la biologie animale :
 Un cyste (parfois dit kyste) est le nom donné à un stade de survie correspondant à celui où un organisme s'entoure d'une enveloppe protectrice pour attendre des conditions de vie meilleures.
 Dans le domaine de la botanique : 
 Cyste, ou ciste, est le nom d'un arbuste méditerranéen.
 Le cyste est l'organe reproducteur composé d'une cellule mère (par opposition aux anges) contenant les gamètes (gamétocyste) ou les spores (sporocyste) des algues.

Dans l'antiquité
Un cyste,  variante orthographique de ciste, est un coffret ou petit coffre qui, dans l'Antiquité européenne, contenait les objets du culte rendu aux dieux.

Pour le vocabulaire courant
 « Cyste » est aussi le nom donné à certaines formes de paniers.

Voir aussi 
 Pneumatocyste

Homonymie